19-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 23 сентября по 15 октября 2022 года в 6 городах Нидерландов и Польши с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Сербии.

12 января 2019 года на праздновании 90-летия Польского союза волейбола руководством ФИВБ было объявлено, что чемпионат мира по волейболу среди женщин 2022 примут две страны — Нидерланды и Польша.

Квалификация 
Отдельный отборочный турнир не был предусмотрен. Всего для участия в чемпионате мира квалифицированы 24 команды. Кроме двух сборных, представляющих страны-хозяйки чемпионата (Нидерланды и Польшу), и действующего чемпиона мира (Сербия), 10 команд (по две от каждой континентальной конфедерации) должны были преодолеть отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов, которые должны были завершиться не позднее 19 сентября 2021 года. Однако из-за пандемии COVID-19 чемпионат Азии был перенесён на май 2022 года, а две азиатские квоты распределены по результатам континентального рейтинга на 26 августа 2021 (Китай и Япония). Остальные 11 путёвок распределены по итогам мирового рейтинга национальных сборных по состоянию на 20 сентября 2021.

Система проведения чемпионата 
 1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы (А, В, С, D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучших из каждой группы) выходят во 2-й этап.
 2-й групповой этап. 16 команд-участниц второй стадии первенства образуют 2 группы по 8 команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе. 8 команд (по 4 лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф.

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — 2, за поражение 2:3 — одно очко, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

 В стыковых матчах четвертьфинала плей-офф будут определены полуфиналисты чемпионата. Победители полуфиналов разыграют первенство, проигравшие — бронзовые медали.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка первого группового этапа чемпионата прошла 20 марта 2022 года в штаб-квартире ФИВБ в Лозанне. Хозяева чемпионата и лучшие две сборные по мировому рейтингу ФИВБ (указан в скобках) возглавили 4 группы. Остальные 20 команд по системе «змейка» были распределены по 5 корзинам. Распределение по группам внутри корзин было определено жеребьёвкой. При этом в составе каждой из групп не должно оказаться более трёх представителей одной конфедерации. Таким образом были сформированы 4 группы (по 6 команд в каждой) первого группового этапа.

Города и игровые арены 
Соревнования пройдут в игровых залах трёх городов Нидерландов и трёх городов Польши.

  Арнем.
 В многофункциональном спортивном комплексе «Гелредом» () пройдут матчи группы «А», один тур группы «В», два тура группы «С» и матчи группы «D» 1-го этапа чемпионата. Комплекс открыт в 1998 году и включает несколько спортивных объектов, в том числе футбольный стадион, на котором в 2000 прошли три матча чемпионата Европы. Кроме спортивных соревнований, комплекс используется как место проведения концертов, выставок, ярмарок. Вместимость игрового зала — 21,2 тысяча зрителей. 
  Роттердам.
 В крытой спортивной арене «Роттердам Ахой» () пройдут матчи группы «Е» 2-го этапа. Арена находится в составе комплекса, открытого в 1971 году и включающего ярмарочный и конференц-центры. На арене проводилось множество спортивных мероприятий, в том числе чемпионаты Европы по волейболу среди женщин (в 2015) и мужчин (в 2019) Вместимость 16,4 тысяч зрителей.
  Апелдорн.
 В многофункциональном спортивном комплексе «Омниспорт Апелдорн» пройдут два матча 1/4-финала,  один матч 1/2-финала и оба финала (за 1-е и 3-е места) чемпионата. Открыт в 2008 году. Вместимость волейбольного зала 2 тысячи зрителей. Был одной из арен чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2015.

  Гданьск.
 В многофункциональной спортивной «Эрго Арене» () пройдут четыре тура группы «В» 1-го этапа чемпионата. Открыта в 2010 году. Вместимость — 11,4 тысячи зрителей. В 2011 здесь прошёл финальный этап волейбольной мировой лиги. Кроме спортивных соревнований, арена используется как место проведения концертов.
  Лодзь.
 В многофункциональной спортивной «Атлас Арене» () пройдут три тура группы «С» 1-го этапа и группы «F» 2-го этапа чемпионата. Открыта в 2009 году. Вместимость — 13,8 тысяч зрителей. Арена принимала множество спортивных соревнований, в том числе чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (в 2011), «финал четырёх» мужской Лиги чемпионов ЕКВ (в 2012), чемпионат мира по волейболу среди мужчин (в 2014), чемпионат Европы по волейболу среди женщин (в 2019).
  Гливице.
 В многофункциональной спортивной «Арене Гливице» пройдут два матча 1/4-финала и один матч 1/2-финала чемпионата. Открыта в 2018 году. Вместимость — 13,7 тысяч зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 

  Арнем

Группа B 

  Арнем

  Гданьск

Группа C 

  Арнем

  Лодзь

Группа D 

  Арнем

Второй групповой этап 
Учитываются все результаты матчей, сыгранных командами на первом групповом этапе.

Курсивом выделены результаты матчей, команд-участниц второго этапа, проведённые между собой на первом этапе и пошедшие в зачёт второго. В плей-офф проходят по 4 команды из обеих групп.

Группа Е 
А1, А2, А3, А4, D1, D2, D3, D4.

  Роттердам

Группа F 
В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4.

  Лодзь

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Бьянка Буша, Катарина Лазович, Бояна Дрча (Живкович), Мина Попович, Сладжана Миркович, Бранкица Михайлович, Теодора Пушич, Ана Белица, Майя Алексич, Йована Стеванович, Александра Егдич, Тияна Бошкович, Бояна Миленкович, Сара Лозо. Главный тренер — Даниэле Сантарелли.

 : Каролин ди Оливейра Саад Гаттас (Карол Гаттас), Жулия Гамбатто Кудьесс, Ана Каролина да Силва (Карол), Присила Залевски Даройт Морейра (При Даройт), Ньеме Алешандре Коста Нунис (Ньеме), Розамария Монтибеллер, Макрис Силва Карнейро, Роберта Силва Ратцке, Габриэла Брага Гимарайнс (Габи), Наталия Перейра ди Араужо (Натинья), Лорена Джована Вицель, Киси Сезарио ду Насименту, Тайнара Лемис Сантус, Лоренн Жералдо Тейшейра. Главный тренер — Жозе Роберто Лажис Гимарайнс (Зе Роберто).

 : Марина Лубиан, Алессия Дженнари, Сара Бонифачо, Офелия Малинов, Моника Де Дженнаро, Элеонора Ферзино, Алессия Орро, Катерина Бозетти, Кристина Кирикелла, Анна Данези, Элена Пьетрини, Сильвия Нвакалор, Мириам Силла, Паола Эгону. Главный тренер — Давиде Маццанти.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Тияна Бошкович
 Лучшая связующая
  Бояна Дрча
 Лучшие центральные блокирующие 
  Ана Каролина да Силва
  Анна Данези

 Лучшая диагональная 
  Тияна Бошкович
 Лучшие доигровщицы 
  Габриэла Гимарайнс
  Мириам Силла
 Лучшая либеро
  Теодора Пушич

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИВБ

2022 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Нидерландах
Международные соревнования по волейболу в Польше